Gârbea ist der Familienname folgender Personen:
 Corneliu Gârbea (1928–2018), rumänischer Schauspieler
 Horia Gârbea (* 1962), rumänischer Schriftsteller und Autor